Cumbe bezeichnet:
 Cumbe (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Cuenca, Provinz Azuay, Ecuador
 Cumbe (Sergipe), Municipio im Bundesstaat Sergipe, Brasilien
 Cumbé, eine quadratische Rahmentrommel in Äquatorialguinea, siehe Gumbe#Äquatorialguinea

Siehe auch: 
 San Antonio de Cumbe, Ort und Parroquia rural im Kanton Saraguro, Provinz Loja, Ecuador
 Cumbemayo oder Cumbe Mayo, archäologischer Fundplatz im Distrikt Magdalena, Provinz Cajamarca, Peru